Погоре́лое () — село,
Борковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321780510. Население по переписи 2001 года составляет 116 (48/68 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Погорелое находится на расстоянии в 1 км от реки Мжи (правый берег) в месте впадения в неё реки Мерефа (левый приток), на расстоянии в 2 км расположены сёла Кукулевка, Кравцово, Сидоры.

В 2-х км расположена железнодорожная станция Мжа, через село проходит автомобильная дорога .
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой, вокруг много садовых участков.

Происхождение названия 

Местные старожилы передали историю о якобы падении метеорита в 1873 году около населенного пункта Борки Змиевского района тогда ещё Харьковской губернии; на месте взрыва от которого появилась воронка, где образовалось озеро. Метеорит мог быть причиной крупного пожара, который и спалил село.

Второе название села — Луговое.

На территории современной Украины имеются два населённых пункта с названием Погорелое.

История 

 1700 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Погорелом был совхоз.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Борки
Населённые пункты Змиёвского района